Witting steht für: 

 Witting (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 E. F. Witting, deutsches Modehaus

Witting ist der Familienname folgender Personen: 
 Alex Witting († 2012), österreichischer Motorradrennfahrer 
 Alexander Witting (1861–1946), deutscher Mathematiker 
 Amy Witting (1918–2001), australische Schriftstellerin 
 Andries Witting van Wesel (1514–1564), flämischer Anatom, siehe Andreas Vesalius
 Carl Witting (1823–1907), deutscher Komponist und Musikdirektor 
 Clifford Witting (1907–1968), englischer Schriftsteller 
 Diederich Christian Ludwig Witting (1759–1837), deutscher Architekt, Stadtplaner und Bauingenieur 
 Egid Witting (1874–1949), österreichischer Schriftsteller, siehe Egid Filek von Wittinghausen 
 Ernst Franz Witting (1761–1818), deutscher Kaufmann 
 Hermann Witting (1927–2010), deutscher Mathematiker
 Hubert Witting, deutscher Skispringer
 Janis Witting (* 1989), deutscher Schauspieler 

 Klaus Witting, rumänischstämmiger deutscher Regisseur
 Korbinian Witting (* 1980), deutscher Eishockeyspieler 
 Manuel Witting (* 1977), österreichischer Schauspieler 
 Markus Witting (* 1979), deutscher Eishockeyspieler 
 Richard Witting (1856–1923), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Posen
 Rolf Witting (1879–1944), finnischer Politiker und Ozeanograph 
 Walter Witting (1879–1947), deutscher Generalleutnant 
 Walther Witting (1864–1940), deutscher Maler und Grafiker 
 Wigand Witting (* 1942), deutscher Künstler
 Wilhelm Witting (um 1842–1899), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Wittingen (Begriffsklärung)